Сезон 1925/26 стал для «Манчестер Юнайтед» 30-м сезоном в Футбольной лиге и первым сезоном после возвращения в Первый дивизион. «Юнайтед» завершил сезон на 9-м месте в Первом дивизионе, что стало лучшим результатом команды после окончания войны.

Первый дивизион

Итоговая позиция в лиге

Кубок Англии

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1925/26 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1925/1926
Манчестер Юнайтед